Le Douro, un fleuve hispano-portugais ;
 Le Douro, une sous-région du Portugal ;
 Le douro, un vin portugais de la vallée du Douro ;
 Seixas do Douro, une freguesia.
 Douro, une commune rurale du Burkina Faso.